Турксиб — Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль (закончена в 1930 году).

Населённые пункты 
Турксиб — название населённых пунктов в Казахстане:
 Турксиб — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Турксиб — село в Жамбылском районе Жамбылской области.

Фильмы 
 «Турксиб» — документальный фильм 1929 года. Режиссёр Виктор Турин.
 «Турксиб» — киноэтюд 1931 года. Режиссёр Илья Трауберг.
 «Турксиб» — социальная драма 1986 года. Режиссёры Серик Жармухамедов и Кадыр Джетписбаев.